Süverkrüp ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Süverkrüp (* 1934), deutscher Liedermacher und Kabarettist
 Fritz Süverkrüp (* 1941), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Süberkrüb